Schapka steht für:
 eine polnische militärische Kopfbedeckung, siehe Tschapka
 eine russische Fellmütze, siehe Uschanka

Schapka ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich Schapka (* 1942), deutscher Orientalist und Bibliotheksdirektor

Schapka ist auch der slawische Name für das 
 Pieria-Gebirge nordwestlich des Olymps in Griechenland

Siehe auch: